Дми́трий Эрнстович Полета́ев (род. , Москва, РСФСР, СССР) — писатель, журналист и сценарист, ведущий русскоязычныx телеканалов в США. Живёт и работает в Москве и Нью-Йорке.

Биография 
Дмитрий Полетаев родился 20 апреля 1960 года в Москве, в семье служащих. 

Отец — Эрнст Дмитриевич Полетаев (15 февраля 1932 — 22 июля 1978) последние годы работал начальником отдела информации в ЦКБ «Астрофизика». 

Мать — Маргарита Иосифовна Полетаева (до замужества Пасова), инженер-конструктор, работала в закрытом конструкторском бюро советского военно-промышленного комплекса. Ныне на пенсии.

В 1977 году Дмитрий Полетаев окончил среднюю школу № 1156 Кунцевского района Москвы и поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт. Быстро поняв, что продолжение «инженерно-технических» традиций семьи не для него, Дмитрий Полетаев в 1978 году поступает в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (мастерская М. И. Царёва, педагог Р. Г. Солнцева).
По окончании училища, в 1982 году, Дмитрий Полетаев проходит конкурс и поступает на работу в отдел дикторов Гостелерадио СССР, где и работает до 1988 года. За годы работы на телевидении особую популярность получили следующие цикловые передачи ЦТ с его участием: «Молодёжные вечера в Останкино», «Фестиваль солдатской песни „Когда поют солдаты“», «Спокойной ночи, малыши!» и многие другие.

В 1988 году, предвидя или, скорее, предчувствуя ликвидацию Отдела дикторов ЦТ, Дмитрий Полетаев уходит с телевидения и устраивается на «Мосфильм», на должность заместителя директора съёмочной группы (директор Э. М. Ваксберг).

В 1990 году Дмитрий Полетаев, мечтая о карьере кинопродюсера, уезжает в США. Но русское телевидение «настигает» его и там. В 1992 году в Нью-Йорке открывается первый русскоязычный канал кабельного телевидения, и Дмитрий Полетаев становится ведущим этого телеканала.

Американский «экономичный» подход к созданию передач на кабельных телеканалах, когда один человек выполняет подчас множество смежных функций (оператор, монтажёр, редактор, сценарист, ведущий), позволили Дмитрию Полетаеву развить его безусловные способности в этой сфере. Базируясь на своём многолетнем опыте работы на советском телевидении, он в кратчайшие сроки стал одним из самых популярных телеведущих русскоязычных каналов США. Особую славу ему принёс цикл передач «Добрый вечер, Америка!» и программы о путешествиях и истории США — «Бон Войяж», «Ветер странствий», «Место встречи», «Формула успеха» и др.

В 2007 году Дмитрий Полетаев начинает работу над сценарием к полнометражному фильму «Форт Росс». 

В 2008 году работа над сценарием в основном была завершена, и в 2009 году Дмитрий Полетаев представил сценарий народному артисту России Дмитрию Харатьяну, своему многолетнему другу и «однокашнику» по театральному училищу имени М. С. Шепкина.

В 2010 году была завершена работа над романом «Форт Росс», который в том же году вышел в свет в издательстве «Зебра Е», а затем «АСТ». В 2011 году кинокомпания «Морозфильм» приобрела права на постановку художественного фильма по этому роману, и в 2012 приступила к его производству (режиссёр — Юрий Мороз, продюсер — народный артист России Дмитрий Харатьян). Фильм вышел в прокат в 2014 году. Однако, по сведениям с официального сайта фильма, «на сегодняшний день кинопроект находится в завершающей стадии».

Примечания 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Телеведущие России
Телеведущие США
Ведущие «Спокойной ночи, малыши»
Дикторы СССР